Labeille africaine est le nom commun de plusieurs sous-espèces d'abeilles à miel :
 Apis mellifera scutellata, présente en Afrique centrale, de l'Est et du Sud ;
 Apis mellifera capensis, présente en Afrique du Sud ;
 Apis mellifera monticola, présente en Afrique de l'Est ;
 Apis mellifera adansonii, présente en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale.

Agressivité des abeilles africaines

Température
Même au sein d'une même sous-espèce et en raison de leur nature poïkilotherme, l'agressivité des abeilles est liée aux températures. Les abeilles des régions les plus chaudes sont plus agressives que celles des régions plus fraîches. C'est pour cette raison que les apiculteurs Africains s'occupent de leurs ruches de préférence aux heures les plus fraîches d'autant qu'à ces heures là, la ruche est moins populeuse (donc moins défensive) puisque les butineuses sortent aux heures fraîches.

Prédation
Comme toutes les espèces d'abeilles, une colonie sera plus agressive en période de forte prédation. Par exemple, si des frelons commencent à attaquer une colonie, une intervention de l'apiculteur sera beaucoup moins bien acceptée.

Voir aussi
 Abeille africanisée

Apidae